

Geografia 
 Ai – una delle Isole Banda (Indonesia)

Sigle 
 ad interim
 Adobe Illustrator
 Aeronautica Italiana
 Amnesty International
 Application Identifier, identificatori di applicazione definiti nello standard di applicazione GS1-128 e implementato dall'associazione GS1
 Ancelle dell'Incarnazione
 Artificial Intelligence – Intelligenza artificiale

Cinema 
 A.I. - Intelligenza Artificiale – film di Steven Spielberg del 2001

Codici 
 AI – Codice vettore IATA di Air India
 AI – ISO 3166-1 alpha-2 di Anguilla
 AI – codice ISO 3166-2:CH del Canton Appenzello Interno (Svizzera)

Informatica 
 .ai – dominio di primo livello di Anguilla
 ai – formato file e estensione file di Adobe Illustrator
preposizione articolato maschile plurale
Forma composta della prep. a e dell'art. i (R)

Mitologia 
 Ái – nella saga di Ríg della mitologia norvegese, marito di Edda e antenato putativo dei servi
 Aoi Mac Ollamain (spesso abbreviato con Ai) – dio celtico della poesia

Musica 
 AI – cantante hip hop giapponese
 Ai – gruppo musicale svedese

Storia 
 Ai – il nome di un luogo menzionato nella Bibbia, che è probabilmente identico al sito archeologico di Et-Tell
 Ai o Ay  – faraone dell'antico Egitto
 Ai Di – imperatore della dinastia Han

Zoologia 
 Ai – scimpanzé che ha partecipato ad esperimenti di cognizione animale all'Università di Kyoto
 Ai – nome comune del bradipo tridattilo (Bradypus tridactylus) della Foresta Amazzonica

Altro 
 Ai – poetessa statunitense (nata come Florence Anthony)
 Ai – nome femminile giapponese
 Ai – usato nella parola giapponese Aikidō, significa armonia e nel contempo anche unione.
 Ai Haibara, personaggio del manga ed anime Detective Conan

Altri progetti